

Persone 
 Erik Shoji – pallavolista statunitense
 Gen Shōji – calciatore giapponese
 Kawika Shoji – pallavolista statunitense
 Shōji Gatō – fumettista e scrittore giapponese
 Shōji Jō – ex calciatore giapponese
 Shōji Kamata – ex cestista e allenatore di pallacanestro giapponese
 Shōji Kawamori – regista e autore di anime giapponese
 Shōji Meguro – compositore di musica per videogiochi giapponese
 Shōji Murahama – animatore e produttore cinematografico giapponese
 Shōji Nishimura – ammiraglio giapponese
 Shōji Nonoshita – ex calciatore giapponese
 Shōji Satō – fumettista giapponese
 Shōji Yonemura – sceneggiatore giapponese
 Shōji Yūki – ex cestista giapponese
 Shūtarō Shōji – cestista e allenatore di pallacanestro giapponese
 Toshio Shoji – ex nuotatore giapponese
 Umeka Shōji – doppiatrice giapponese

Altro 
 Shōji – pannello verticale grigliato con carta di riso usato nelle case tradizionali giapponesi